Ко́нев-Бор — деревня в Коломенском городском округе Московской области, до 2017 года входила в состав Хорошовского сельского поселения. Деревня расположена на левобережье реки Москвы. Газопровод, водоснабжение, магазины — отсутствуют. Население —  чел. (). Дворов — около 80. Домов с постоянным проживанием — не более 50. Участков по данным Росреестра 2012 г. — 91.
В деревне сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура и застройка усадебного типа не выше строительного высотного уровня существующей застройки.

История 
После губернской реформы Екатерины II деревня относилась к Колыберевской волости 1-го стана Коломенского уезда Московской губернии.
Первое упоминание и административный статус (по доекатерининскому административно-территориальному делению) подлинно не известно.
 Согласно одним источникам — упоминается в грамотах Ивана Калиты и Дмитрия Донского и значилась в числе важнейших великокняжеских имений. Здесь был завод великих князей и стан.
 Каневъ, древле волость и Станъ. Въ душевн. Грамотахъ Iоанна Калиты и Димитрія Донскаго онъ стоитъ среди важнѣйшихъ селъ и въ немъ былъ заводъ Великокняжескихъ коней. Нынѣ это деревня, называется Коневъ боръ и принадлежитъ Князю Черкасскому. 
 Соловьёв С. М. так же сопоставляет Конев-Бор и Канев.

 Данную точку зрения не разделяют д-р ист. наук Алексей Борисович Мазуров и д-р ист. наук Константин Александрович Аверьянов, считая предположение Соловьёва С. М. ошибочным.
 По данным исторических карт XVI—XVII в., составленных по материалам академика Веселовского С. Б. и Перцова В. Н., Конев-Бор относился к Пахрянскому стану и не мог являться центром стана Каневского.

Первые упоминаемые владельцы — князья Черкасские. В середине XIX века в деревне насчитывалось 42 двора и 295 крепостных крестьян.
Коневъ Боръ, деревня 1-го стана, Черкасскаго, Кн Бориса Александр., крестьянъ 148 душъ м. п., 147 ж., 42 двора, 95 верстъ отъ стол., 8 отъ уѣздн. гор., на проселочной дорогѣ.
На рубеже XIX и XX веков в деревне насчитывалось 38 дворов и 405 жителей.
В 1911 г. число дворов — 29. Последний владелец М. Н. Бардышев.

В 1940-е годы в деревне располагалась сельхозартель им. Тельмана Песковского сельсовета. 15 мая 1950 года Мособлисполкомом было принято решение № 1687 «О слиянии колхозов им. Тельмана с. Конев-Бор, им. Ворошилова с. Паньшино и „Прогресс“ с. Рождественка в один колхоз». Позднее земли вокруг деревни стал обрабатывать совхоз «Сергиевский».

Население

Топонимика 
По данным специалистов в области топонимики, а в частности Поспелова Е. М., название деревни в текущем варианте не имеет отношения к коням, как это может показаться.

На плане Генерального межевания 1784 года название приводится в форме Канев Бор. Ранняя форма названия указывает, что бор — «сухой сосновый лес на песках» принадлежал носителю некалендарного личного имени Каня.

Личное имя «Каня» может являться производным от мужских имён Аркадий, Кандид, Никандр, Никанор, и от женских Аркадия, Еликонида.. Также «Каня» является ближайшей этимологией слова «Канюк». По мнению краеведа Б. Б. Вагнера название может указывать на принадлежность его в прошлом к некому человеку, носившему имя-прозвище Конь, которое было довольно распространенным на Руси в средние века.

Достопримечательности 

 В XXI веке выстроен Кирилло-Мефодиевский храм.
 Храм представляет собой небольшой деревянный шатровый храм без ярко выраженных стилевых черт. Основан в 2003 году. Начало строительства — 2002 год. Дата постройки последнего здания 2003—2004. Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия является приписным к приходу церкви святителя Николая, образованному в 1998 году в посёлке городского типа Пески.
 Первая божественная литургия была совершена 19 мая 2007 года по благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Митрополита Ювеналия.
 Богослужение совершаются по праздникам. Регулярные Богослужения и просветительская работа проводятся в Песках.

 По северной границе существующей застройки проходит граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательного места "Посёлок художников «Пески». Эта заповедная территория связана с именами С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой, А. А. Дейнеки, А. В. Куприна, В. Н. Бакшеева, Е. Е. Лансере, А. В. Лентулова, А.И. Козловского, Г. В. Нероды, Г.И. Пименова, В. Ф. Рындина и других. Ближайшие окрестности посёлка художников «Пески» связаны с жизнью и творчеством Анны Ахматовой, Валерия Брюсова, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Природа 

Местность в северной, восточной и южной округе лесная. На востоке и юге леса преимущественно широколиственные. На севере — хвойные и смешанные.
В 350 м с запада от деревни проходит русло реки Москвы. Речная долина неоднородна. Севернее, на протяжении 2-х км. до понтонного моста представляет собой пойму. Южнее берега крутые. 
Вдоль южной границы деревни протекает речка Ященка (на картах XVIII—XIX в. Ящевка). В государственном водном реестре РФ не значится. На востоке деревни Конев-Бор, за Московско-Рязанской железной дорогой речка представляет собой озеро с каменистым дном.

В 1.5 км южнее деревни Конев-Бор протекает река Велегушка.

Лесная, задумчивая речушка Велегушка, когда-то многоводная и студёная, широко сливающаяся с Москва-рекой. Привольные луга тянулись от Москвы-реки вдоль Велегушки. Для степных татарских коней не было лучшего пастбища. Густотравные луга, непроходимые леса, рыбные реки — и стало излюбленным стойбищем татарских полчищ при многочисленных их набегах на Рязанское и Московское княжества место в углу, образуемом Велегушкой и Москва-рекой. С тех пор и осталось название Конев-Бор.
На картах и в публикациях середины XIX века название речки звучит как Велеушка. Так Григорий Ефимович Щуровский в № 2 за 1866 г. Московских Университетских Известиях, в научном очерке «Геологическая экскурсия по губерниям Московской и Ярославской» писал: Ал. Мих. Анастасевъ сообщилъ намъ нѣсколько юрскихъ ископаемыхъ изъ окрестностей деревни Коневъ Боръ, мѣстности, которую мы въ прошломъ году, по его же указанію, осматривали и нашли очень поучительною. Черезъ тамошнюю юрскую фармацію прошла желѣзная Рязанская дорога и обнажила её версты на полторы, между рѣчкою Велеушкою и ручьемъ Кузминкой…. На топографической карте Московской губернии, 1860 г. река так же называется Велеушка.В Коломенской писцовой книге 1577 г. название указано как Велегоща.

Люди, связанные с деревней 

 Хвостенко, Василий Вениаминович, график и живописец-монументалист, возродивший технику энкаустики, родился 15 августа 1896 г., умер в 1960 г. Похоронен в д. Конев-Бор.
 Хвостенко, Татьяна Васильевна, известный художник, реставратор, член Союза художников России, автор ряда книг, участница различных международных, всесоюзных и республиканских выставок. Родилась в 1928 г., умерла в 2005 г. Похоронена в д. Конев-Бор.

Транспорт 
К северо-востоку от деревни находится одноимённая железнодорожная платформа Рязанского направления Московской железной дороги. Примерно 50 % электропоездов следуют мимо станции без остановки.

Автобусные маршруты отсутствуют. Подъездные пути в виде полевых дорог. В межсезонье проезд осложнён. В планах администрации Коломенского муниципального района произвести устройство дороги с асфальтовым покрытием. Часть дороги проходит по паевым участкам владельцев. Администрация муниципального района проводит работу по изысканию средств на выкуп этой земли.

Примечания

Ссылки 
 Аэро-фотосъемка 2009 год − 10 358 КБ
 
 

Населённые пункты Коломенского района